Па́вел Шестако́в:
 Шестаков, Павел Александрович (1932—2000) — русский советский писатель. 
 Шестаков, Павел Сергеевич (род. 1980) — российский горнолыжник.